Prva liga Jugoslavije (1990/1991) była 63. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 19 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Crvena zvezda Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Darko Panczew, który w barwach klubu Crvena zvezda Belgrad strzelił 34 gole.

Zasady przyznawania punktów 
Jeśli w meczu padł remis, to o zwycięstwie decydował konkurs rzutów karnych. Punkty przyznawano według poniższego zestawienia:
 Zwycięstwo: 2 punkty
 Remis – zwycięstwo po rzutach karnych: 1 punkt
 Remis – porażka po rzutach karnych: 0 punktów
 Porażka: 0 punktów

Tabela końcowa 

25 czerwca 1991 Chorwacja i Słowenia ogłosiły niepodległość od Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. W związku z tym po sezonie zespoły Dinamo Zagrzeb, Hajduk Split, NK Osijek oraz HNK Rijeka wystąpiły z ligi i były jednymi z założycieli Prvej hrvatskiej nogometnej ligi, natomiast drużyna Olimpija Lublana współtworzyła Prvą slovenską nogometną ligę.

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1990 w piłce nożnej
1991 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
Jugosławia w XX wieku
1990 w Europie
1991 w Europie